S.J. steht für:
 Societas Jesu, Jesuiten, die Mitglieder der katholischen Ordensgemeinschaft Gesellschaft Jesu (Ordenskürzel: SJ)
 S.J. (Album) des Frankfurter Rappers und Sängers Jonesmann

Siehe auch:
 SJ